Wulfran ou Wulfram est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Wulfran est un prénom masculin peu usité.

Les Wulfran sont fêtés le 20 mars, en mémoire de Saint Wulfran

Saint chrétien
 Wulfram de Sens ou Wulfranm de Fontenelle (ou Vulfran, Vulphran, Vuilfran, Wulfran, Wulfrann, Wolfran), (en latin : Wulframnus), (°640 - + entre 703 et 720), archevêque de Sens ; fêté le 20 mars.

Références